Svenstorp fait référence, en Suède, à :
 Svenstorp, une localité de la commune d'Ängelholm.
 Svenstorp, une localité de la commune de Varberg.
 Svenstorp, une localité de la commune d'Ystad.